Rawicz bezeichnet:
 Rawicz (deutsch: Rawitsch), Kreisstadt im Powiat Rawicki der polnischen Woiwodschaft Großpolen
 Rawicz (Wappengemeinschaft), Wappen des polnischen Adels

Rawicz ist der Familienname folgender Personen:
 Hamilkar von Rawicz-Kosinski (1760–1823), polnischer Divisionsgeneral, später preußischer Generalleutnant
 Melech RawiczRawitsch / Melech Rawitsch ( Melekh Ravitsh), auch Melech Ravitch, jiddischer Schriftsteller
 Sławomir Rawicz (1915–2004), polnisch-britischer Autor
 Victor Meyer Rawicz (1846–1915), deutscher Rabbiner

Siehe auch:
 Rawicz
 Ravitz
 Rawitz